Odrava –  rzeka na pograniczu Niemiec i Czech.
 Odrava – wieś w Czechach.